Tam Kỳ (Hải Dương), een xa in Hải Dương, Vietnam
 Tam Kỳ (Quảng Nam), een stad in Quảng Nam, Vietnam
 Tam Kỳ (rivier), een rivier in de provincie Quảng Nam, Vietnam.